Scion, US-amerikai képregény, 2000–2004
Scion, a Toyota egyik márkája, 2003-tól 2016-ig
Scion, szerepjáték (2007)